Ше́рман () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии

А 
 Шерман, Алек (1907—2008) — британский дирижёр.
 Шерман, Анна Игоревна (род. 1968) — украинский журналист и редактор, театровед, главный редактор журнала «Антиквар».

Б 
 Шерман, Бернард (1942—2017) — канадский бизнесмен и филантроп.
 Шерман, Билл (1926—2013) — бывший профессиональный баскетболист и тренер.

В 
 Шерман, Венди (род. 1949) — американский дипломат.
 Шерман, Винсент (1906—2006) — американский режиссёр.

Д 
 Шерман, Дейвид (1906—1997) — американский фотокорреспондент и редактор.
 Шерман, Делия (род. 1951) — американская писательница и редактор.
 Шерман, Джеймс Скулкрафт (1855—1912) — 27-й вице-президент США.
 Шерман, Джек (1956—2020) — американский музыкант.
 Шерман, Джон (1823—1900) — американский политик, 35-й Государственный секретарь США.

З 
 Шерман, Закари Рей (род. 1984) — американский актёр и продюсер.

И 
 Шерман, Ивон (1930—2005) — фигуристка из США, серебряный призёр чемпионата мира 1949 года.

К—О 
 Шерман, Карлос (1934—2005) — переводчик с испанского, писатель, почетный вице-президент белорусского ПЕН-клуба.
 Шерман, Лоуэлл (1888—1934) — американский актёр театра и кино, кинорежиссёр.
 Шерман, Олсон (1811—1903) — американский политик, мэр Чикаго в 1844—1845 годах.

Р 
 Шерман, Реджинальд (1838—1894) — член временного правительства Либерии в 1871 году.
 Шерман, Ричард (род. 1988) — игрок в американский футбол, на позиции корнербека.
 Шерман, Роберт (1925—2012) — американский композитор.
 Шерман, Роджер (1721—1793) — американский юрист, политик.

С, У 
 Шерман, Синди (род. 1954) — современный американский художник, фотограф.
 Шерман, Уильям Текумсе (1820—1891) — генерал во время Гражданской войны в США.

Ф 
 Шерман, Фредерик Карл (1888—1957) — американский вице-адмирал.
 Шерман, Фрэнсис Корнуэлл (1805—1870) — американский политик, дважды мэр Чикаго от Демократической партии.

Ч 
 Шерман, Чейз (род. 1989) — американский боец ММА.

Составные фамилии 
 Шерман-Паладино, Эми (род. 1966) — американский сценарист, режиссёр и продюсер, номинант на премию «Эмми».
 Шерман Барруа, Джанин — американский телевизионный сценарист и продюсер.

Топонимы 
 Шерман — округ в штате Канзас, США.
 Шерман — округ в штате Небраска, США.
 Шерман — округ в штате Орегон, США.
 Шерман — округ в штате Техас, США.
 Шерман — тауншип в штате Миннесота, США.
  — невключённая территория в штате Миссури, США.

Другое 
 M4 «Шерман» — американский средний танк.
 Шерман M-51 — израильская модификация танка M4 «Шерман».
 Sherman — 65-нм ядро процессоров Mobile Sempron.
 Sherman Firefly — танки М4А1 и М4А4 британской армии.
 Генерал Шерман — первое по объёму и массе дерево на Земле.

См. также 
 Конструкторы Формулы-1, участвовавшие только в Инди-500
 Ханк Шерманн

Примечания